

Plaats
Ellington (Connecticut), een plaats in Connecticut;
Ellington (Missouri), een plaats in Missouri;
Ellington (Cambridgeshire), een plaats in Engeland.

Persoon
 Duke Ellington, bekende jazzmusicus